Reinos de Leyenda es un MUD español ambientado en el universo ficticio de Eirea, con influencias de sagas como Dragonlance, Reinos Olvidados o El Señor de los Anillos. Pertenece a la rama de MUDs basados en la arquitectura LPMud.

Historia 
El juego se abrió oficialmente al público en abril de 1996 como parte del extinto proyecto pusa de la Universidad de Valencia. Las bibliotecas, también llamadas pusa, fueron una traducción modificada libremente de las bibliotecas de código abierto Final Realms.

Permaneció cerrado desde agosto de 2002 hasta enero de 2003 por motivos administrativos y tras su reapertura se estrenó una nueva versión de las bibliotecas que introdujo cambios importantes en la mecánica del juego.

Como consecuencia de la demolición en febrero de 2008 del recinto universitario que alojaba servidor, el juego se despegó del proyecto pusa y pasó a un entorno privado administrado por los desarrolladores del MUD.

El Mundo 
El escenario del juego es el multiverso y mundo homónimo Eirea, cuyo génesis corrió a cargo de una entidad llamada Baldrick. Este multiverso está sujeto a los designios de un amplio panteón de deidades que cubre todo el espectro de alineamientos posibles. En el mundo existen dos continentes (Dalaensar y Naggrung) y varios archipiélagos, que están estructurados a su vez en diferentes reinos o dominios, generalmente asociados a una ciudadanía o núcleo de población.

Cronología 
En la primera era, llamada Era del Nacimiento, fueron creadas las diferentes razas que habitan los reinos, producto de las ambiciones e intereses personales de los dioses primigenios y cuyos enfrentamientos derivaron en la Guerra de los Dioses.

La segunda era, conocida como la Era de la Virtud, albergó la primera saga del MUD, que transcurrió desde la apertura del mismo hasta su cierre temporal. Un cataclismo marcó el clímax y fin de dicha era y dio paso a la tercera era, conocida como Los Años Oscuros. Esto marcó un cambio drástico en el panteón de los dioses y tuvo repercusiones importantes en la geografía y los reinos del planeta.

La cuarta era, llamada Era del Renacimiento por el bienestar y equilibrio alcanzado en la mayoría de los reinos, comenzó en abril de 2008 y es el marco actual del juego.

Modo de juego 
La mecánica del juego guarda ciertas reminiscencias en sus aspectos más básicos con la de Dungeons & Dragons.

Como en otros MMORPGs, los jugadores controlan un personaje creado a su antojo que interactúa con su entorno, con personajes no jugador y con otros jugadores (siendo posible el modo Jugador contra jugador); pudiendo explorar, realizar misiones y desarrollar con profundidad su propio rol, cuya interpretación es obligatoria. Todas las acciones tienen repercusiones en la sociedad, historia y economía del juego.

Los aspectos que determinan el rol de un personaje son la raza, subraza, clase, ciudadanía, gremio y oficio.

Razas 
Las razas elegibles por los jugadores son: Drow, Duergar, Elfo, Enano, Gnoll, Gnomo, Goblin, Halfling, Hombre-lagarto, Humano, Kobold, Minotauro, Orco, Ogro, Semi-drow, Semi-elfo, Semi-orco y Uruk-hai.

Clases 
Las clases están estructuradas por tipos y su acceso está restringido según qué combinación de raza, ciudadanía y religión se escoja al empezar el juego:
 Bribones: Bardo, Ladrón y Mago-ladrón.
 Caballeros: Antipaladín, Caballero Renegado y Paladín
 Cazadores: Explorador, Guardabosques, Tirador e Yver'adhras.
 Hechiceros: Abjurador, Adivino, Conjurador, Encantador, Evocador, Ilusionista, Mago, Mago Renegado, Mago Rúnico, Necromante y Transmutador.
 Luchadores: Bárbaro, Empalador Gragbadûr, Guardia Nivrim, Guerrero Goblinoide, Incursor, Khazad Dûm Uzbad, Lancero Aranäe y Soldado.
 Sacerdotes: Chamán, Druida, Monje, Sacerdote de Eralie, Sacerdote de Nirvë, Sacerdote Renegado, Sacerdote de Seldar y Sacerdote de Velian.

Descripción técnica 
El juego funciona con un driver FluffOS 3.0-alpha8 - RLII altamente modificado para soportar PostgreSQL y características propias del idioma español. Las bibliotecas, Pusa 2.1, son software propietario.

Prestaciones técnicas 
 Soporte para códigos de color ANSI.
 Integración con Twitter.
 MCCP (Mud Client Compression Protocol) para el envío de texto comprimido.
 MSP (Mud Sound Protocol) para el soporte de música y efectos de sonido.
 MXP (Mud eXtension Protocol) para el enriquecimiento de usabilidad a nivel de cliente.
 MSSP (Mud Server Status Protocol) para la entrega información actualizada del servidor a motores de búsqueda de MUDs.
 ZMP (), que permite potenciar la comunicación entre cliente y servidor.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web
 Servidor del juego (requiere un cliente de telnet)
 Jugar vía web (applet)
 Jugar vía web (flash)
 Cliente oficial (windows)
 Foro oficial
 Eireapedia
 Blog de los desarrolladores
 Sección de deathlogs.com dedicado a Reinos de Leyenda

Videojuegos de rol multijugador masivo en línea
Videojuegos de rol
Videojuegos en línea